Farningham ist der Name des folgenden Ortes:

 Farningham (Kent), Ortschaft in Kent im Vereinigten Königreich

Farningham ist der Name folgender Person:
 Ralph of Farningham († 1287), englischer Anwalt und Richter